Wuyi Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Wuyi Xian (härad i Kina, Hebei), 
 Wuyi Xian (härad i Kina, Zhejiang), 

Robotskapade Kinaförgreningar